Millenkovich ist der Familienname folgender Personen:

 Benno von Millenkovich (1869–1946), österreichischer Kontreadmiral 
 Max von Millenkovich (1866–1945), österreichischer Schriftsteller und Theaterdirektor
 Stefan Milenkovich (eigentlich Stefan Milenković; * 1977), serbischer Violinist
 Stephan von Millenkovich (1836–1915), österreichischer Schriftsteller und Kartograph
 Stephan von Millenkovich (Oberst) (1785–1863), österreichischer Oberst

Siehe auch:
 Milenković
 Wolfgang Milenkovics (1910–1983), österreichischer Motottadrennfahrer